.KAR è un'estensione non ufficiale spesso attribuita ai file MIDI standard nei quali è stato inserito del testo per rendere possibile il karaoke. L'estensione diversa serve a identificare facilmente i MIDI che contengono testi da quelli semplici. I lettori multimediali che non riconoscono l'estensione, ma che sono comunque forzati all'apertura del brano ".kar", leggeranno il file come un semplice MIDI ignorando il testo.

Formati di file